Емігрант — той, хто емігрує.
 «Емігрант» — італійська комедія. Фільм випущений 19 квітня 1973 року з Адріано Челентано і Клаудією Морі у головних ролях.